Traktat lizboński (1668) – traktat przyznający niepodległość Portugalii
 Traktat lizboński (1859) – traktat między Portugalią a Holandią, wytyczający granicę między portugalskim Timorem a Holenderskimi Indiami Wschodnimi
 Traktat lizboński (2007) – traktat reformujący Unię Europejską